Парада може бити:

 Парада, поворка, дефиле
 Парада 85
 Парада победе у Москви 1945.
 Парада победе у Москви 2010.
 Парада поноса
 Породична шетња у Београду

или

 Парада (Куршумлија)
 Парада (филм из 1962)
 Парада (филм из 2011)
 Лепа парада
 Парада победе (филм), документарни филм из 1946.